

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest nich 15, w tym 6 podstawowych
 Czerna – część miasta Kalwaria Zebrzydowska
 Czerna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Nowogrodziec 
 Czerna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Żukowice 
 Czerna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Miękinia 
 Czerna – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Iłowa 
 Czerna – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Tuplice 
 Czerna – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Czerna – część wsi Grojec w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Oświęcim 
 Czerna – część wsi Stryszawa w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa
 Czerna – przysiółek wsi Stanisław Dolny w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Kalwaria Zebrzydowska
 Czerna – przysiółek wsi Zakrzów w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Stryszów 
 Czerna – część wsi Stanisław Górny w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice
 Czerna – część wsi Wysoka w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice 
 Czerna – część wsi Kosztowa w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Dubiecko 
 Czerna – część wsi Sól w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Rajcza

Miejscowości w Bułgarii 
 Czerna – wieś w obwodzie Dobricz, w gminie Dobriczka
 Czerna – wieś w obwodzie Dobricz, w gminie Chitrino

Cieki 
 Czerna – dopływ Ardy
 Czerna – potok, dopływ Oławy
 Czerna – potok, dopływ Soły
 Czerna – potok, dopływ Stryszawki
 Czerna – potok, dopływ Skawy
 Czerna – struga, dopływ Orzu

Inne 
 Czerna – dawna gmina z siedzibą w Czernej
 Czerna Mała
 Czerna Wielka
 Drwinka (dawniej Czerna)

Linki zewnętrzne